Ilsemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Gero von Ilsemann (1920–1991), deutscher Generalleutnant
 Cornelia von Ilsemann (* 1948), deutsche Reformpädagogin und Ministerialbeamtin
 Gustav Ludwig L. Otto Ilsemann, preußischer Landrat im Kreis Segeberg (1901–1928)
 Hartmut Ilsemann (* 1944), deutscher Anglist
 Helmuth von Ilsemann (1891–1957), deutscher Generalmajor
 Iwan von Ilsemann (1882–1964), deutscher Generalmajor
 Johann Christoph Ilsemann (1727–1822), deutscher Apotheker, Chemiker und Mineraloge
 Karl Ilsemann (1822–1899), preußischer Jurist, Senatspräsident am Landgericht Hannover
 Karl von Ilsemann (1856–1930), preußischer Generalleutnant
 Sigurd von Ilsemann (1884–1952), preußischer Offizier, letzter Flügeladjutant Kaiser Wilhelms II.
 Wilhelm von Ilsemann (1921–2015), deutscher Industriemanager